Il Gruppo I della Zona Euro-Africana (Europe/Africa Zone) è il primo livello di competizione della Zona Euro-Africana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2012. I quattro vincitori sono ammessi agli spareggi per il Gruppo Mondiale, i vincitori dei quali vengono poi promossi al Gruppo Mondiale, la massima categoria in assoluto della Coppa Davis.

Teste di serie:
 
 
 
 

Altre:

 
 
 
 

 
 
 

Formula: 11 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta. Al primo turno partecipano solo sei squadre, mentre Israele, Sudafrica, Belgio, Romania e Portogallo sono ammesse direttamente al secondo turno grazie al miglior ranking, a cui accedono anche le vincenti degli incontri del primo turno. Le quattro squadre vincitrici negli incontri del secondo turno sono ammesse agli spareggi per il Gruppo Mondiale. Le altre sette invece disputano dei turni eliminatori paralleli per evitare gli ultimi due posti che significano retrocessione al Gruppo II della zona Euro-Africana.

Tabellone

Primo turno

Gran Bretagna vs. Slovacchia

Paesi Bassi vs. Finlandia

Slovenia vs. Danimarca

Secondo turno

Israele vs. Portogallo

Gran Bretagna vs. Belgio

Paesi Bassi vs. Romania

Sudafrica vs. Slovenia

1º turno Play-off

Romania vs. Finlandia

2º turno Play-off

Slovacchia vs. Portogallo

Finlandia vs. Danimarca

Verdetti
Qualificate agli spareggi del Gruppo Mondiale:  -  -  - 
Retrocesse al Gruppo II nel 2013:  -

Voci correlate
Coppa Davis 2012 Zona Euro-Africana Gruppo II
Coppa Davis 2012 Zona Euro-Africana Gruppo III - Europa
Coppa Davis 2012 Zona Euro-Africana Gruppo III - Africa

Collegamenti esterni
 

Europa/Africa I